Giske steht für:
 eine Insel und eine Gemeinde in Norwegen, siehe Giske
 ein altes norwegisches Adelsgeschlecht, siehe Giske (Adelsgeschlecht)

 Giske ist der Familienname folgender Personen:
 Anders Giske (* 1959), ehemaliger norwegischer Fußballspieler
 Anneli Giske (* 1985), norwegische Fußballspielerin
 Christian Giske (* 1975), norwegischer Mikrobiologe und Hochschullehrer am Karolinska-Institut
 Heinrich Giske (1853–1915), deutscher Klassischer Philologe und Pädagoge
 Madeleine Giske (* 1987), norwegische Fußballspielerin
 Trond Giske (* 1966), norwegischer Politiker